Ратфарнем — пригород в Ирландии, находится в графстве Южный Дублин (провинция Ленстер).
 Замок Ратфарнем — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Дублин.